In the Cool, Cool, Cool of the Evening es una canción del año 1951, con música del compositor estadounidense Hoagy Carmichael, y letra de Johnny Mercer para la película musical romántica Here Comes the Groom, ganadora del premio Óscar a la mejor canción original de dicho año. En la película la canción está interpretada por Bing Crosby y Jane Wyman.

Descripción 

La Grabación  de Bing Crosby y Jane Wyman fue un éxito las listas musicales , en la lista Billboard durante seis semanas en 1951 alcanzando su punto máximo en el número 11. Tiene una duración de , de género pop, y fue publicada por la compañía discográfica Decca Records.

Letra

Referencias

Enlaces externos 
 Escena de la película YouTube.

Canciones de 1951
Canciones ganadoras del premio Óscar a la mejor canción original